karczunek – usuwanie drzew i krzewów oraz ich pniaków i korzeni w celu oczyszczenia gruntu i przygotowania go pod uprawę, a także pozyskania drewna; wycinanie, wyrzynanie, karczowanie
 karczunek (rzadko) – miejsce wykarczowane, pokryte pniakami po wyciętym lesie; karczowisko, trzebowisko, trzebisko

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 4 podstawowe
 Karczunek – część miasta Kałuszyn
 Karczunek – część wsi Kępa w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Karczunek – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Karczunek – część wsi Wiszniów w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze
 Karczunek – część wsi Honiatycze w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Karczunek – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Baranów 
 Karczunek – część kolonii Jarczów-Kolonia Druga w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Karczunek – część wsi Włodzimierzów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Karczunek – część wsi Sługocice w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki
 Karczunek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory 
 Karczunek – część wsi Kacprowice w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Karczunek – część wsi Jankowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławski, w gminie Chłopice
 Karczunek – część wsi Rzeplin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławski, w gminie Pruchnik
 Karczunek – przysiółek wsi Śliwnica w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Karczunek – część wsi Kuchary w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Karczunek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno
 Karczunek – kolonia wsi Sielec w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Karczunek – część wsi Bedlno w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Miejscowości na Ukrainie
 Karczunek – wieś w rejonie zborowskim

Rzeka 
 Karczunek – rzeka, prawy dopływ rzeki Pisia

Inne 
 Karczunek – poprzednia nazwa wsi Brzeźnica Książęca-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Niedźwiada

Przypisy